— ёкай, обитающий на обочинах дорог и встречающий путника, внезапно появляясь перед ним и внимательно разглядывая своим единственным глазом на лбу.

Одноглазый монашек — родственник Хитоцумэ-кодзо, однако если последний является городским жителем, то Итимэ-кодзо живёт за городом, на природе, чаще всего на обочинах дорог, где и пугает путников. Внешне данный ёкай очень похож на Хитоцумэ-кодзо.

В японском фольклоре присутствует история о человеке, встретившем Итимэ-кодзо.

Ёкай
Синтоизм
Духи
Одноглазые мифические существа